Haumühle ist der Ortsname von

 Haumühle (Bad Königshofen im Grabfeld), Ortsteil der Stadt Bad Königshofen im Grabfeld, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Haumühle (Velburg), Ortsteil der Stadt Velburg, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Haumühle (Stolberg/Rheinland), eine Straße im Stolberger Stadtteil Münsterbusch. Ursprünglich geht der Name zurück auf eine Wassermühle im Tal der Inde zur Bearbeitung von Kupfer und Messing.
Siehe auch:
 Haunmühle